Natalja Jewgienjewna Miszkutionok, ros. Наталья Евгеньевна Мишкутёнок (ur. 14 lipca 1970 w Jarosławiu) – radziecka i rosyjska łyżwiarka figurowa pochodzenia polsko-białoruskiego, startująca w parach sportowych z Arturem Dmitrijewem. Mistrzyni olimpijska z Albertville (1992), wicemistrzyni olimpijska z Lillehammer (1994), dwukrotna mistrzyni świata (1991, 1992), dwukrotna mistrzyni Europy (1991, 1992) oraz 5-krotna wicemistrzyni kraju.

Jej matka była Polką, zaś ojciec Białorusinem.

Osiągnięcia 
Z Arturem Dmitrijewem

Nagrody i odznaczenia 
 Światowa Galeria Sławy Łyżwiarstwa Figurowego – 2015

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy medaliści olimpijscy
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Radzieccy łyżwiarze figurowi
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Rosjanie pochodzenia polskiego
Rosjanie pochodzenia białoruskiego
Członkowie Światowej Galerii Sławy Łyżwiarstwa Figurowego
Ludzie urodzeni w Jarosławiu (Rosja)
Urodzeni w 1970